Müllertal bezeichnet

 Eine Ortschaft in der Gemeinde Waldbillig (Luxemburg).
 Ein Tal in der Luxemburger Schweiz, siehe dort.